Jason Hanson, né le  à Spokane, est un joueur américain de football américain.

Kicker, il a joué en National Football League (NFL) pour les Lions de Détroit (1992–2012). Réalisant toute sa longue carrière dans le club du Michigan, il détient notamment le record de la NFL pour le plus de matchs joués avec une seule équipe.

Statistiques 

| 1992 || Lions || 16 || 26 || 21 || 80,8 || 52 || 30 || 30 || 100 ||  ||  || 
|-
| 1993 || Lions || 16 || 43 || 34 || 79,1 || 53 || 28 || 28 || 100 ||  ||  || 
|-
| 1994 || Lions || 16 || 27 || 18 || 66,7 || 49 || 40 || 39 || 97,5 ||  ||  || 
|-
| 1995 || Lions || 16 || 34 || 28 || 82,4 || 56 || 48 || 48 || 100 || 1 || 34 || 34
|-
| 1996 || Lions || 16 || 17 || 12 || 70,6 || 50 || 36 || 36 || 100 || 1 || 24 || 24
|-
| 1997 || Lions || 16 || 29 || 26 || 89,7 || 55 || 40 || 39 || 97,5 ||  ||  || 
|-
| 1998 || Lions || 16 || 33 || 29 || 87,9 || 52 || 29 || 27 || 93,1 || 3 || 94 || 31,3
|-
| 1999 || Lions || 16 || 32 || 26 || 81,3 || 52 || 29 || 28 || 96,6 ||  ||  || 
|-
| 2000 || Lions || 16 || 30 || 24 || 80 || 54 || 29 || 29 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2001 || Lions || 16 || 30 || 21 || 70 || 54 || 23 || 23 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2002 || Lions || 16 || 28 || 23 || 82,1 || 49 || 31 || 31 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2003 || Lions || 16 || 23 || 22 || 95,7 || 54 || 27 || 26 || 96,3 || 7 || 264 || 37,7
|-
| 2004 || Lions || 16 || 28 || 24 || 85,7 || 48 || 28 || 28 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2005 || Lions || 15 || 24 || 19 || 79,2 || 52 || 27 || 27 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2006 || Lions || 16 || 33 || 29 || 87,9 || 53 || 30 || 30 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2007 || Lions || 16 || 35 || 29 || 82,9 || 53 || 36 || 35 || 97,2 ||  ||  || 
|-
| 2008 || Lions || 16 || 22 || 21 || 95,5 || 56 || 26 || 25 || 96,2 ||  ||  || 
|-
| 2009 || Lions || 16 || 28 || 21 || 75 || 50 || 25 || 25 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2010 || Lions || 8 || 14 || 12 || 85,7 || 52 || 19 || 19 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2011 || Lions || 16 || 29 || 24 || 82,8 || 51 || 54 || 54 || 100 ||  ||  || 
|-
| 2012 || Lions || 16 || 36 || 32 || 88,9 || 53 || 38 || 38 || 100 || 3 || 118 || 39,3

| 601 || 495 || 82,4 || 56 || 673 || 665 || 98,8 || 15 || 534 || 35,6

Références 

Naissance en juin 1970
Naissance à Spokane (Washington)
Kicker
Joueur américain de football américain
Joueur de football américain des Cougars de Washington State
Choix de draft des Lions de Détroit
Joueur des Lions de Détroit
Joueur sélectionné au Pro Bowl
Membre du Sports Hall of Fame de l'État de Washington